Battles – gruppo musicale statunitense 
 Battles – album dei Charm City Devils del 2014
 Battles – album degli In Flames del 2016